Saturnus kan syfta på 

 Saturnus (planet) - den sjätte planeten från solen
 Saturnus (djur) - ett släkte av fjärilar
 Saturnus (mytologi) - en romersk gud
 Saturnus AB - ett svenskt dryckesföretag
 M/S Saturnus -  en av svenska Trafikverket Färjerederiets färjor

Se även
 Saturn